Сен-Марте́н-де-Рибера́к, Сен-Мартен-де-Ріберак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Бордо, 29 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 307 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 729,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Мартен-де-Риберак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-де-Риберак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь